Corvallis ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Corvallis (Montana)
 Corvallis (Oregon)

im NRHP gelistete Objekte:
 Corvallis High School, in Corvallis, Oregon, ID-Nr. 03000692
 Corvallis Hotel, in Corvallis, Oregon, ID-Nr. 87001533